Казачёк (Казачек) — фамилия:

 Казачек, Анатолий Петрович (1899—1967) — советский учёный.
 Казачёк, Валентин Иванович (1941—1987) — советский футболист, тренер.
 Казачёк, Олег Викентьевич (1940—2006) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Казачок
 Казачков